

Sciences 
 TeX est un système logiciel de composition de documents ;
 le tex est une unité de masse linéique égale à 1 gramme par kilomètre, employé dans l'industrie et le commerce des fibres textiles et des fils pour mesurer leur finesse. Cette unité a remplacé le denier.

Personnalités 
 Tex Avery (1908-1980), est un réalisateur de films d'animation ;
 Tex Ritter (1905-1974), est un chanteur et acteur américain ;
 Tex (1960), est un humoriste et animateur français de télévision.

Titres d’œuvres 
 Tex est une série de bande dessinée italienne créée en 1948 ;
  est un roman de S. E. Hinton paru en 1979 ;
 Tex est un film américain, réalisé par Tim Hunter et sorti en 1982.

Marques 
 Tex est une marque du groupe Carrefour ;
 le Gore-Tex est un tissu hydrophobe et respirant.

Homonymie de titre